En informatique, redirection peut désigner :

 Redirection (UNIX) ;
 Redirection (URL) ;
 Redirection de courriel ;
 Redirection de ports.